Лиманський район — район у Донецькій області
 Лиманський район — колишній район в Одеській області
 Лиманський район — колишній район Ізмаїльської області, із центром у селі Шабо (тепер — Одеська область).
 Лиманський район — адміністративна одиниця Росії, Астраханська область.